Elm steht für:
 Elm (E-Mail-Programm), ein E-Mail-Programm
 Elm (Programmiersprache), eine Programmiersprache für Web-Anwendungen
 Elmsfeuer, seltene, durch elektrische Ladungen hervorgerufene Lichterscheinung

Elm ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph von Elm (1857–1916), deutscher Tabakarbeiter, Genossenschafter und Politiker (SPD)
 Britta Elm (* 1967), deutsche Moderatorin
 David Elm (* 1983), schwedischer Fußballspieler
 Joachim Elm (1931–2012), deutscher Diplomat (DDR)
 Jürgen Elm (1952–2017), deutscher Fußballspieler
 Kaspar Elm (1929–2019), deutscher Kirchenhistoriker
 Ludwig Elm (* 1934), deutscher Politiker (PDS)
 Rasmus Elm (* 1988), schwedischer Fußballspieler
 Steven Elm (* 1975), kanadischer Eisschnellläufer
 Susanna Elm (* 1959), deutsche Historikerin
 Theo Elm (* 1944), deutscher Germanist
 Viktor Elm (* 1985), schwedischer Fußballspieler

Elm heißen folgende geographische Objekte:
 Elm (Bremervörde), Ortsteil der Stadt Bremervörde, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Elm (Schlüchtern), Ortsteil der Stadt Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Elm (Schwalbach (Saar)), Ortsteil der Gemeinde Schwalbach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Elm GL, Dorf im Kanton Glarus
 Stráň (Sadov), Ortsteil der Gemeinde Sadov in Tschechien

Natürliche Regionen und Objekte:
 Elm (Höhenzug), in Niedersachsen
 Elm (Oberpfälzer Wald), ein waldreiches Gebiet im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald bei Vohenstrauß, Deutschland
 Elm (Totes Gebirge), 2128 m, Berg auf der Südseite des Toten Gebirges, Steiermark

Orte in den Vereinigten Staaten (abgeleitet von elm, englisch für Ulme):
 Elm (Arkansas), im Clark County – nicht mehr existent
 Elm (Colorado), im Weld County
 Elm (Michigan), im Wayne County
 Elm (Missouri), im Johnson County
 Elm (New Jersey), im Camden County
 Elm (Ohio), im Tuscarawas County – nicht mehr existent
 Elm (Pennsylvania), im Lancaster County
 Elm City, im Wilson County, North Carolina

ELM steht als Abkürzung für:
 Edge-Localized Mode, eine Plasma-Instabilität bei Fusion mittels magnetischen Einschlusses
 Einheitliches Liegenschaftsmanagement der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
 Elaboration Likelihood Model, eine Methode zur Erklärung der Änderung von Einstellungen (Sozialpsychologie)
 Evangelisch-lutherisches Missionswerk in Niedersachsen
 Einheitliches Lohnmeldeverfahren Ein Übertragungsprotokoll der Swissdec zum Übermitteln von Lohndaten an Behörden und Versicherungen. (Schweiz)

Siehe auch:
 Bahnhof Elm in Schlüchtern
 Elm Bayou
 Elm Branch
 Elm Grove
 Elm Island
 Elm Lake
 Elm Township, Elm River, Elm Springs
 Lone Elm
 St. Elmo

Abkürzung